Итонская мешанина, Итонский беспорядок или Итонская путаница () — десерт английской кухни. Представляет собой смесь из ягод (чаще всего клубники), безе и взбитых сливок. Получил своё название в честь, возможно, самой известной английской частной школы — Итонского колледжа. 

Первое письменное упоминание в Итоне подобного десерта относится к событиям 1893 года. Блюдо подавалось после ежегодного матча по крикету между Итонским колледжем и конкурирующей частной школой Хэрроу. В Хэрроу аналогичное блюдо известно под названием «мешанина Хэрроу», однако за её пределами это название не слишком прижилось.

В 1930-х годах десерт представлял собой смесь клубники или бананов с мороженым или взбитыми сливками. Позднее мороженое было заменено на безе. Итонскую мешанину можно готовить с различными сезонными ягодами и фруктами, однако наиболее традиционным вариантом считается клубника. Итонская путаница может подаваться как в креманках или бокалах, так и на плоской тарелке. Встречается и торт под названием «Итонская путаница» (), в котором исходное сочетание ингредиентов (взбитые сливки, безе, клубника) служит прослойкой для нескольких пышных коржей.

Десерт довольно популярен в современной Британии и прочно вошёл в массовую культуру. Так, термином «Итонская мешанина» в британских СМИ, в связи с событиями вокруг брекзита, называют внутриполитические конфликты в Консервативной партии, многие видные члены которой являются выпускниками Итонского колледжа.

См. также 
 Павлова (десерт).

Литература 
 Darra Goldstein; Sidney Mintz; Michael Krondl; Laura Mason (2015). The Oxford Companion to Sugar and Sweets. Oxford University Press. pp. 243–. ISBN 978-0-19-931339-6.
 Smith, Michael (1973). Fine English Cookery. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-10349-9. (Revised edition London: Serif, 1998, Foreword by Geraldene Holt; ISBN 978-1897959367.)
 Сookery daily. Анна Лавриненко. Итонская путаница. 1 июля 2015
 Журнал "Коммерсантъ Weekend" №18 от 07.06.2019, стр. 35 «Eton mess». Еда с Еленой Чекаловой.

Примечания 

Появились в 1893 году в Великобритании
Английские десерты
Ягодные десерты
Десерты из взбитых сливок